Kelt peut faire référence à :

 La , une bière vendue en Slovaquie et en République tchèque
 Le Code OTAN (AS-5 Kelt) désignant le KSR-2, un missile de croisière anciennement utilisé par les forces armées de l'Union des républiques socialistes soviétiques.
 Kelt Marine, une marque de voiliers monocoques qui a cessé ses opérations.

KELT est un sigle de 4 lettres qui peut faire référence à :

 Acronyme de Kilodegree Extremely Little Telescope, un relevé astronomique d'exoplanètes, ainsi qu'une partie du nom des exoplanètes découvertes par ce relevé, telles :
 
 KELT-9b
 , indicatif d'une station de radio FM d'Encinal (Texas),
 KELT, ancien indicatif d'une ancienne station de radio FM de Adelanto (Californie).